Mỹ Hòa (Long Xuyên), een phường in de stad Long Xuyên, provincie An Giang

Xã
 Mỹ Hòa (Bến Tre), district Ba Tri, provincie Bến Tre
 Mỹ Hòa (Bình Định), district Phù Mỹ, provincie Bình Định
 Mỹ Hòa (Đồng Tháp), district Tháp Mười, provincie Đồng Tháp
 Mỹ Hòa (Hòa Bình), district Tân Lạc, provincie Hòa Bình
 Mỹ Hòa (Trà Vinh), district Cầu Ngang, provincie Trà Vinh
 Mỹ Hòa (Vĩnh Long), district Bình Minh, provincie Vĩnh Long